Northville kan syfta på:

 Northville, Michigan
 Northville, South Dakota